Bono kan henvise til:
 Bono – forsanger i den irske rockgruppe U2
 Bono (Italien) – italiensk by og kommune på Sardinien
 Pro bono publico – latinsk udtryk for frivilligt og ubetalt arbejde som en tjeneste til samfundet